Гумилёв — русская семинаристская фамилия, от  («низкорослый, приземлённый», либо же, как у католиков, «смиренный»), по другим указаниям — перевод фамилий Смиренский, Смирнитский (которые тоже похожи на семинаристские, произошедшие, скорей всего, от простого Смирнов).

Известные носители 
 Гумилёв, Лев Николаевич (1912—1992) — русский историк-этнолог, философ, сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой.
 Гумилёв, Николай Степанович (1886—1921) — русский поэт и прозаик, переводчик, литературный критик.

Другое 
 (4556) Гумилёв — типичный астероид главного пояса, который был открыт 27 августа 1987 года советским астрономом Людмилой Карачкиной.

См. также 
 Гумилевский

Примечания